Itá (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Itá (Paraguay), een district in departement Central in Paraguay